

Architettura 
Circolo della Stampa, edificio multifunzionale sorto a Torino, Italia, spesso riferito come Sporting.

Sport 

Alexandria Sporting Club, società polisportiva con sede ad Alessandria, Egitto.
A.O. Sporting BC Athens, società pallacanestristica con sede ad Atene, Grecia.
Club Sporting Cristal, società polisportiva con sede a Lima, Perù.
Real Sporting de Gijón, società calcistica con sede a Gijón, Spagna.
Royale Charleroi Sporting Club, società calcistica con sede a Charleroi, Belgio.
Sporting Clube da Covilhã, società polisportiva con sede a Covilhã, Portogallo.
Sporting Clube de Braga, società polisportiva con sede a Braga, Portogallo.
Sporting Clube de Goa, società polisportiva con sede a Goa, India.
Sporting Clube de Portugal, società polisportiva con sede a Lisbona, Portogallo.
Sporting Kansas City, società calcistica con sede a Kansas City, Kansas, Stati Uniti d'America.